Asteroma — рід грибів родини Gnomoniaceae. Назва вперше опублікована 1815 року.

Види 
База даних Species Fungorum станом на 24.10.2019 налічує 50 видів роду Asteroma:

Примітки

Джерела 
 De Candolle, A.P. 1815. Flore française. 6:1-662 — P.162

Роди грибів
Діапортові